63-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 22—23 января 1966 года в Девентере (Нидерланды).

Итоговое положение 

 * = с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DQ = дисквалификация
 DNS = не вышел на старт

Ссылки 
 

1966
1966 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Чемпионаты Европы в 1966 году
Январь 1966 года
Спорт в Нидерландах в 1966 году
Международные спортивные соревнования в Девентере
Чемпионаты Европы в Нидерландах